Села в Україні:
 Коржиха — Київська область, Білоцерківський район
 Коржиха — Полтавська область, Карлівський район